Baaß ist der Familienname von:

 Antonia Baaß (* 2000), deutsche Fußballspielerin
 Matthias Baaß (* 1962), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Baass